Kobiecy turniej curlingu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 rozegrano w między 10 a 20 lutego w centrum curlingowym Ledianoj kub. W turnieju wystąpiło 10 reprezentacji (50 zawodniczek), tytułów mistrzowskich broniły Szwedki.

W turnieju triumfowały Kanadyjki (Jennifer Jones), które w finale pokonały 6:3 Szwedki (Margaretha Sigfridsson). Na najniższym stopniu podium uplasowały się zawodniczki z Wielkiej Brytanii (Eve Muirhead), które wygrały ostatni mecz przeciwko Szwajcarii (Mirjam Ott) 6:5.



Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
10 lutego 2014; 14:00

Sesja 2. 
11 lutego 2014; 9:00

Sesja 3. 
11 lutego 2014; 19:00

Sesja 4. 
12 lutego 2014; 14:00

Sesja 5. 
13 lutego 2014; 9:00

Sesja 6. 
13 lutego 2014; 19:00

Sesja 7. 
14 lutego 2014; 14:00

Sesja 8. 
15 lutego 2014; 9:00

Sesja 9. 
15 lutego 2014; 19:00

Sesja 10. 
16 lutego 2014; 14:00

Sesja 11. 
17 lutego 2014; 9:00

Sesja 12. 
17 lutego 2014; 19:00

Play-off

Półfinały 
19 lutego 2014; 14:00

Mały finał 
20 lutego 2014; 12:30

Finał 
20 lutego 2014; 17:30

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Chiny

Dania

Japonia 

 1 - Yoshida druga, Onodera otwierającą

Kanada

Korea Południowa 

 1 - Lee druga, Um otwierającą
 2 - Czwarta - Gim; trzecia - Lee; druga - Kim; otwierająca - Um

Rosja

Stany Zjednoczone

Szwajcaria 

 1 - Pätz druga, Küng otwierającą

Szwecja

Wielka Brytania

Trenerzy

Zobacz też 
 Canadian Olympic Curling Trials 2013, turniej wyłaniający reprezentację Kanady na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014
 sezon 2013/2014 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 Olimpijski serwis Światowej Federacji Curlingu
 

Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014